Utermöhlen ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaus Utermöhlen (1958–1996), deutscher Musiker und Künstler
 Rudolf Utermöhlen (1906–1982), deutscher lutherischer Theologe und Musikwissenschaftler

Utermöhlen bezeichnet
 Hofwagenfabrik Utermöhlen, königlich hannoverscher Wagenbauer für Luxusfuhrwerke und Postkutschen